Ano ist:

 Ano (Elfenbeinküste), Ort in der Elfenbeinküste
 Ano (Kentucky), Ort im Pulaski County, Vereinigte Staaten
 Ano (Rapper), deutscher Rapper

 Ano Heliport, Airport im Pope County, Arkansas

ANO, Ano oder AnO ist die Abkürzung für:

 Abu-Nidal-Organisation, Abspaltung der PLO seit 1974 für ein unabhängiges Palästina
 Airnorth, australische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Aliancia nového občana, die Allianz des neuen Bürgers, politische Partei in der Slowakei
 Anorthosis Famagusta, zyprischer Fußballverein
 Antriebsoffizier, einen Abschnittsleiter auf Schiffen der Deutschen Marine
 Arkansas Nuclear One, das Kernkraftwerk Arkansas One in den Vereinigten Staaten
 ANO 2011 (von Akce nespokojených občanů), politische Partei in Tschechien

Año, spanisch für Jahr, kommt vor in:

 Año Nuevo Island, Insel im San Mateo County, Kalifornien
 Año Nuevo Island State Park, Park im San Mateo County, Kalifornien

Ano ist der Familienname folgender Personen:
 Mahiro Ano (* 2003), japanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Anno

ANO